Acnodon är ett släkte av fiskar. Acnodon ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Acnodon